«Существо в корзине» — цикл фильмов американского режиссёра Фрэнка Хененлоттера.
 1982 год — «Существо в корзине»
 1990 год — «Существо в корзине 2»
 1992 год — «Существо в корзине 3: Потомство»